Het seizoen 1937/38 was het 41e seizoen van het nationale voetbalkampioenschap in Zwitserland. Lugano werd voor de eerste keer kampioen.

Eindstand

Eindronde om promotie 
De twee kampioenen van de groepen Oost en West uit de tweede klasse speelden tegen elkaar om de promotie.

Externe link 
 Overzicht RSSSF

Zwitsers voetbalseizoen
Competitievoetbal 1937/38